Рушан Сямиулович Аюпов (род. 29 июня 1967) — российский клавишник, аккордеонист и баянист. Сотрудничал с группами Бригада С, Неприкасаемые, Чайф, Алиса, «СерьГа», «Ва-банкъ», «Сплин», «Машина времени», «Крупский Сотоварищи» и другими.

Биография 
Родился в 1967 году в Москве. Окончил музыкальную школу, затем — музыкальное училище им. Октябрьской революции.

Профессионально играть в различных коллективах начал, вернувшись из армии. С 1989 до 1993 года играл в группе «Бригада С», затем участвовал в новом проекте Гарика Сукачёва — «Неприкасаемые».

Записывался и выступал со множеством исполнителей. Как однажды сказал Гарик Сукачёв: «если в какой-то песне современного исполнителя мы слышим баян, то это непременно баян Рушана Аюпова».

Дискография 
Бригада С
 1991 — Аллергии — нет!
 1992 — Всё это рок-н-ролл
 1993 — Реки
Гарик Сукачёв
 1995 — «Между водой и огнём»
 1996 — Песни с Окраины
 2001 — Poetica

Неприкасаемые
 1994 — Брёл Брёл Брёл
 1996 — Неприкасаемые. Часть II
 1999 — Города, где после дождя дымится асфальт
 2001 — Ночной полёт
 2005 — Третья чаша

ЧайФ
 1993 — «Дети гор»
 1994 — «Пусть всё будет так, как ты захочешь»

Чёрный обелиск
 1993 — «Стена»

Алиса
 1994 — «Чёрная метка»
 1995 — «Jazz»
 1996 — «Дурень»
 2003 — «Сейчас позднее, чем ты думаешь»

СерьГа
 1994 — «Собачий вальс»
 1995 — «СерьГа»

Сплин
 1997 — «Фонарь под глазом»

 Анатолий Крупнов
 1997 — Крупский и сотоварищи
 2000 — Postальбом

Машина времени
 2001 — Место, где свет

Перемена мест
 2003 — «Товаріщъ»

Звери
 2009 — «Акустика»

Судзуки и Сочувствующие (проект группы Тринадцатое Созвездие)
 2008 — «Точка Невозврата»
 2010 — «Я в Пути»

Анимация 
 2015 — Распутье
 2016 — Кругом враги

Фильмография 
 2001 — «Праздник» — Равильевич
 2002 — «Апрель» — ангел в парке
 2003 — «Женщины в игре без правил» — гармонист
 2004 — «Полный вперёд!»

Ссылки 
 http://www.via-shelk.ru/0_nas/r_aypov.htm
 https://web.archive.org/web/20130621071116/http://1000plastinok.net/#{Rushan_Ayupov/
 Аюпов Рушан Сямиулович
 Рушан Аюпов

Музыканты группы «Бригада С»
Музыканты группы «Неприкасаемые»
СерьГа
Музыканты группы «Сплин»
Сессионные музыканты